

Patronyme 

 Evan Seinfeld (1967-), musicien, acteur, réalisateur et photographe américain ;
 Jerry Seinfeld (1954-), humoriste, comédien et auteur américain.

Télévision 
 Seinfeld, série télévisée américaine.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif